Lucotte ist der Familienname folgender Personen: 

 Edme Aimé Lucotte (1770–1825), französischer General 
 Jacques-Raymond Lucotte (1739–1811), französischer Architekt